Dans la mythologie grecque, Jynx est un personnage féminin changé en torcol.
 Jynx est un genre d'oiseaux de la famille des Picidae, aussi appelés « torcols ».